Boldman steht für:
 Boldman (Floyd County), Ort im Floyd County, Kentucky
 Boldman (Pike County), Ort im Pike County, Kentucky

Boldman ist der Familienname folgender Personen:
 Spencer Boldman (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler